Le tournoi de tennis du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute à Aurora du 11 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Manon Bollegraf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lise Gregory et Gretchen Rush.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Colorado
Aurora (Colorado)
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en février 1991